Сільвен Кутюр'є (,  23 квітня 1968, Грінфілд Парк) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Батько хокеїста Шона Кутюр'є.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1985 року в ГЮХЛК.

1986 року був обраний на драфті НХЛ під 65-м загальним номером командою «Лос-Анджелес Кінгс». 

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 5 років, провів, захищаючи кольори команди «Лос-Анджелес Кінгс».

Загалом провів 33 матчі в НХЛ.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Лос-Анджелес Кінгс»